Samuel Whitbread (1720-1796), brasseur et homme politique britannique
 Samuel Whitbread (1764-1815), brasseur et homme politique britannique, fils du précédent
 Samuel Charles Whitbread (1796-1879), homme politique britannique, fils du précédent
 Samuel Whitbread (1830-1915), brasseur et homme politique britannique, fils du précédent
 Samuel Whitbread (1858-1944), homme politique britannique, fils du précédent.